Cafezal (Londrina)
Cafezal do Sul

Desambiguações de topônimos